Бригадное — название населённых пунктов в России:

 Бригадное — исчезнувшее село в Городовиковском районе Калмыкии.
 Бригадное — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Бригадное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.